Himantoglossum, himantoglosum (Himantoglossum Spreng.) – rodzaj bylin należący do rodziny storczykowatych (Orchidaceae). Obejmuje 9 gatunków występujących w basenie Morza Śródziemnego sięgając na zachodzie po Wyspy Kanaryjskie, na północy po Wielką Brytanię, a na wschodzie po Iran.

Morfologia 

 Pokrój Rośliny nagie, tęgie, o pędzie osiągającym ponad 1 m wysokości. 
 Część podziemna Dwie kuliste lub jajowate, niepodzielone bulwy.
 Liście  Często okazałe, zielone, zawsze bez plam, kształtu podługowato-języczkowatego. 
 Kwiaty Duże, zebrane w luźne lub gęste, cylindryczne kwiatostany. Kwiaty wsparte są nieco błoniastymi przysadkami. Listki okwiatu zielonkawe do fioletowych, są wąskie i hełmiasto stulone z wyjątkiem warżki. Warżka trójłatkowa, z bocznymi łatkami krótkimi, równowąskimi lub trójkątnymi. Łatka środkowa taśmowata, długa, na szczycie często głęboko rozwidlona. Prętosłup krótki, ze znamieniem tępo czworokątnym lub jajowato-sercowatych, z okazałym rostellum. Zalążnia siedząca i skręcona.
 Owoc Wydłużona, siedząca torebka.

Biologia i ekologia 
Wszystkie zaliczane tu gatunki występują na glebach wapiennych, w widnych, świetlistych lasach, zaroślach i w murawach.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna według Angiosperm Phylogeny Website (aktualizowany system APG IV z 2016)
Jeden z rodzajów plemienia Orchidinae w obrębie podrodziny storczykowych (Orchideae) z rodziny storczykowatych (Orchidaceae). Storczykowate są kladem bazalnym w rzędzie szparagowców Asparagales w obrębie jednoliściennych.

Niektóre gatunki z tego rodzaju bywają w wąskich ujęciach proponowane do wyodrębnienia w osobne rodzaje. Dotyczy to takich gatunków jak:
 Himantoglossum comperianum (Steven) P.Delforge opisanego jako Comperia comperiana (Steven) Asch. & Graebn. w ramach monotypowego rodzaju Comperia.
 Himantoglossum robertianum (Loisel.) P.Delforge opisanego jako Barlia longibracteata (Rchb.f.) Parl.

Relacje filogenetyczne rodzaju w świetle badań molekularnych:

 Wykaz gatunków (w ujęciu szerokim)
 Himantoglossum adriaticum H.Baumann
 Himantoglossum × agiasense (Karatzas) ined.
 Himantoglossum calcaratum (Beck) Schltr.
 Himantoglossum caprinum (M.Bieb.) Spreng.
 Himantoglossum comperianum (Steven) P.Delforge
 Himantoglossum formosum (Steven) K.Koch
 Himantoglossum hircinum (L.) Spreng. – himantoglossum cuchnące
 Himantoglossum metlesicsianum (W.P.Teschner) P.Delforge
 Himantoglossum montis-tauri Kreutz & W.Lüders
 Himantoglossum robertianum (Loisel.) P.Delforge
 Himantoglossum × samariense C.Alibertis & A.Alibertis

Przypisy 

Storczykowe